Das Thailand Masters 2018 im Badminton fanden vom 9. bis zum 14. Januar 2018 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
 Tommy Sugiarto (Champion)
 Khosit Phetpradab (1. Runde)
 Hu Yun (Viertelfinale)
 Ygor Coelho (1. Runde)
 Mark Caljouw (zurückgezogen)
 Lee Cheuk Yiu (1. Runde)
 Zulfadli Zulkiffli (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Nitchaon Jindapol (Champion)
 Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
 Pornpawee Chochuwong (Finale) 
 Sonia Cheah Su Ya (Halbfinale)
 Yip Pui Yin (2. Runde)
 Dinar Dyah Ayustine (1. Runde)
 Gregoria Mariska Tunjung (Viertelfinale)
 Goh Jin Wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Berry Angriawan / Hardianto (Halbfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Ketlen Kittinupong / Dechapol Puavaranukroh (1. Runde)
 Low Juan Shen / Chooi Kah Ming (1. Runde)
 Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Finale)
 Jacco Arends / Ruben Jille (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

WoHerrendoppel

Setzliste
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Champions)
 Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (Finale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Halbfinale)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)  
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Viertelfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (1. Runde)
 Johanna Goliszewski / Lara Käpplein (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Terry Hee / Tan Wei Han (zurückgezogen)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (Viertelfinale)
 Sawan Serasinghe / Setyana Mapasa (Viertelfinale)
 Jacco Arends / Selena Piek (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Champions)
 Vitaliy Durkin / Nina Vislova (1. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Puttita Supajirakul (Finale)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2018